Weißache ist ein Gewässername:

 Weißache (Brandenberger Ache), rechter Zufluss der Brandenberger Ache vor Kaiserhaus, Gemeinde Brandenberg, Tirol
 Weißache (Chiemsee), auch Weiße Achen, Weißachen, Weiße Ache, Sossauer Kanal und Rothgraben, südlicher Zufluss des Chiemsees bei Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weißache (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Endach, Stadt Kufstein, Tirol

Siehe auch:
 Weissach
 Weißachen